Пать — топоним:

 Пать — посёлок в Венгрии.
 Пать — река в Карелии.